Naxos (eiland), een Grieks eiland in de Egeïsche Zee
Naxos (stad), de hoofdplaats van dit eiland
Hertogdom Naxos, een kruisvaardersstaat in de Egeïsche Zee (1207-1566)
Naxos-radardetector, een Duits radar-detectie-systeem gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog
Naxos (platenlabel), een platenlabel gespecialiseerd in klassieke muziek